Владимир Стасисович Богданавичус (род. 18 мая 1965 года, СССР) — советский и российский футболист, нападающий, защитник, игрок в мини-футбол. Позднее стал тренером.

Карьера 
Воспитанник московского «Торпедо». В качестве футболиста выступал за многие команды второй советской лиги. После развала страны, в 1993 году Богданавичус вместе с тюменским «Динамо-Газовиком» побеждал в Первом дивизионе в зоне «Восток». Завершал свою карьеру футболист в любительских коллективах.

Мини-футбол 
В девяностые годы Владимир Богданавичус активно выступал в чемпионате России по мини-футболу. Некоторое время он входил в состав сильнейшей советской футзальной команды «КСМ-24». В сезоне 1998/99 игрок выступал в Суперлиге за «Койл» из Когалыма. В 24 матчах он забил один гол.

Тренерская деятельность 
В 2001—2009 годах работал тренером в ДЮСШ «Химки». С 2009 по 2013 гг. был директором спортшколы. Позднее он возглавлял молодежный состав химчан и входил в тренерский штаб  главной команды.

Достижения 
  Победитель Первого дивизиона ПФЛ: 1993 (зона «Восток»).

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте ФК «Сатурн»
 Мини-футбол России. Статистический справочник. Ассоциация мини-футбола России. 10 лет

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК ФШМ
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Хорезм»
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «ГКИ-Газпром»
Игроки МФК ЦСКА
Игроки МФК «Койл»
Спортсмены нескольких видов спорта
Футбольные тренеры России